Miejscowości w USA:
 Braxton – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Simpson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Braxton (ang. Braxton County) – w stanie Wirginia Zachodnia